Lilies of the Field (1924), een film van John Francis Dillon
Lilies of the Field (1930), een film van Alexander Korda
Lilies of the Field (1934), een film van Norman Walker
Lilies of the Field (1963), een film van Ralph Nelson